Končnica je lahko:
 zadnji del igre (npr. pri šahu),
 končni, spremenljivi del besede: glej končnica (jezik),
 končaj (končni del besede ne glede na morfemskost),
 sprednja stran panja: glej panjska končnica.